

Patronyme 
Matsunaga est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 , deux footballeurs japonais ;
 Daisuke Matsunaga (1995-), athlète japonais, spécialiste de la marche athlétique ;
 Futoshi Matsunaga (1961-), tueur en série japonais ;
 Hikaru Matsunaga (1928-2022), juriste et homme politique japonais ;
 Masayuki Matsunaga (1970-), gymnaste japonais ;
 Mitsuo Matsunaga (1939-2009), judoka japonais ;
 Nobuo Matsunaga (1920-2005), footballeur japonais ;
 Riai Matsunaga (2005-), idole japonaise, membre des Juice=Juice ;
 Seki Matsunaga (1928-2013), footballeur japonais ;
 Shigetatsu Matsunaga (1962-), footballeur japonais ;
 Spark Matsunaga (1916-1990), homme politique américain ;
 Sumio Matsunaga (1947-), philosophe japonais ;
 Tomohiro Matsunaga (1980-), lutteur japonais ;
 Tomoko Matsunaga (1971-), joueuse internationale de football japonaise.

Prénom 
Matsunaga est aussi un prénom porté par :
 Matsunaga Hisahide (1577-), samouraï puis daimyo japonais ;
 Matsunaga Teitoku (1654-), lettré et poète japonais.

Patronyme japonais